Wackerbarth ist der Familienname folgender Personen:
 Angehörigen des Adelsgeschlechts Wackerbarth, siehe auch dort

 Horst Wackerbarth (* 1950), deutscher Photokünstler
 Joseph Anton Gabaleon von Wackerbarth-Salmour (1685–1761), sächsischer Kabinettsminister, Gesandter, Oberhofmeister
 Katharina von Wackerbarth-Salmour (1670–1719), piemontesische Adlige, Madame de Brandebourg, Mutter von Joseph Anton
 Nicolas Wackerbarth (* 1973), deutscher Schauspieler
 Oskar von Wackerbarth genannt von Bomsdorff (1862–1937), preußischer Rittergutsbesitzer in Briesen (Spreewald) und Landrat vom Kreis Cottbus

 Ulrich von Wackerbarth (vor 1573–vermutlich 1659), Mitherr auf Kogel, ständischer Landrat in Sachsen-Lauenburg und letzter Domdechant in Schwerin
 Ulrich Wackerbarth (* 1967), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer

Wackerbarth bezeichnet auch:
 Palais Wackerbarth, eine Ritterakademie und Amtssitz der sächsischen Denkmalpflege in Dresden
 Schloss Wackerbarth, Schloss in Radebeul und Sekt-Weingut in der sächsischen Großlage Lößnitz
 einige Sorten des dort hergestellten Sekts

Siehe auch:
 Wackerbarth genannt von Bomsdorff